Die Taça Guanabara ist ein Pokal für die Fußball-Halbzeitmeisterschaft der alljährlich vom Fußballverband des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro abgehaltene Staatsmeisterschaft. 

Die Taça Guanabara wurde 1965 ins Leben gerufen, um den Repräsentanten des Bundesstaates Guanabara zu bestimmen der an den Spielen um die Taça Brasil, des ersten nationalen Fußballwettbewerbes von Brasilien, teilnimmt. 1972, nachdem die Bundesstaaten Guanabara und Rio de Janeiro vereinigt wurden, wurde die Taça Guanabara in ihrer heutigen Form beibehalten.

Rekordsieger ist Flamengo mit 23 Titeln.

Titelträger

Titel pro Club 
 23 Titel: CR Flamengo
 13 Titel: CR Vasco da Gama
 11 Titel: Fluminense FC
 8 Titel: Botafogo FR
 1 Titel: America FC
 1 Titel: Americano FC
 1 Titel: Volta Redonda FC

Fußballwettbewerb in Brasilien
Sport (Bundesstaat Rio de Janeiro)